Vitbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitbergstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lill-Vitbergstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Vitbergstjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (8,61 ha)
Västra Vitbergstjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Östra Vitbergstjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn